Змагання із шорт-треку на дистанції 500 м серед жінок у програмі Зимових Олімпійських ігор 2014 відбулися 10 і 13 лютого 2014 в льодовому палаці спорту «Айсберг», Сочі, Росія.

Рекорди
Рекорди на дистанції 500 м до змагань наведені в таблиці

Результати 
Результати змагань:

Відбіркові змагання

Попередні забіги 
 Q – кваліфікувались у чвертьфінали
 ADV — пройшли
 PEN — пенальті
 YC — жовта картка

Чвертьфінали 
 Q – кваліфікувались у півфінали
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті
 YC – жовта картка

Півфінали 
 QA – кваліфікувались у фінал A
 QB – кваліфікувались у фінал B
 ADV – пройшли
 PEN – пенальті
 YC – жовта картка

Фінали

Фінал B (класифікаційний)

Фінал A (медальний)

Фінальне становище 
Фінальне загальне становище:

Примітки

Посилання 
 Результати змагань